Plusieurs œuvres italiennes peintes portent le titre La Vierge de Lorette, en référence au lieu de pèlerinage de Loreto (Italie) relatif à la Vierge et à la Sainte Maison de Lorette :
 La Vierge de Lorette du Pérugin.
 La Vierge de Lorette de Raphaël.
 La Vierge de Lorette du Caravage (nommée aussi plus descriptivement  La Madone des pèlerins).